|-
| 124101 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124102 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124103 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124104 Balcony ||  || 17 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 124105 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124106 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124107 - ||  || 21 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124108 - ||  || 21 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124109 - ||  || 22 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124110 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124111 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124112 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124113 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124114 - ||  || 21 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 124115 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124116 - ||  || 14 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124117 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124118 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124119 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124120 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124121 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124122 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124123 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124124 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124125 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124126 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124127 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124128 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124129 - ||  || 21 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124130 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124131 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124132 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124133 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124134 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124135 - || 2001 LS || 14 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124136 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124137 - ||  || 15 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124138 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124139 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124140 - ||  || 3 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124141 - ||  || 14 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124142 - ||  || 18 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124143 - ||  || 21 iunie 2001 ||  || 
|-
| 124144 - ||  || 20 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124145 - ||  || 19 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124146 - ||  || 22 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124147 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124148 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124149 - ||  || 28 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124150 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124151 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124152 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124153 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124154 - ||  || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124155 - ||  || 12 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124156 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124157 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124158 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124159 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124160 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124161 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124162 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124163 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124164 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124165 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124166 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124167 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124168 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124169 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124170 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124171 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124172 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124173 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124174 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124175 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124176 - ||  || 24 iulie 2001 ||  || 
|-
| 124177 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124178 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124179 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124180 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124181 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124182 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124183 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124184 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124185 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124186 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124187 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124188 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124189 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124190 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124191 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124192 Moletai ||  || 26 iulie 2001 ||  || 
|-
| 124193 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124194 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124195 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124196 - ||  || 21 iulie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 124197 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124198 - ||  || 18 iulie 2001 ||  || 
|-
| 124199 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124200 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-